Svetovno prvenstvo v nogometu 2022, uradno FIFA World Cup, je bilo 22. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je gostil Katar med 20. novembrom in 18. decembrom 2022. Katar je svetovno prvenstvo gostil prvič.

Prvenstvo je vključevalo 32 reprezentanc. 31 se jih je uvrstilo preko kvalifikacij, Katar kot gostitelj pa se je uvrstil avtomatsko.

Stadioni 
 Mednarodni stadion Khalifa
 Ikonični stadion Lusail, Lusail, severno od Dohe – 86.250 gledalcev
 Stadion Al-Bayt, Al Khor – 60.000 gledalcev
 Stadion Al Janoub, Al Wakrah, južno-vzhodno od Dohe – 45.120 gledalcev
 Stadion Ras Abu Aboud, Doha – 45.000 gledalcev
 Stadion Education City, okrožje Education City, Doha – 45.000 gledalcev
 Stadion Al Thumama, okrožje Al Thumama, Doha – 40.000 gledalcev
 Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, zahodno od Dohe – 44.740 gledalcev

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Izločilni boji 

2022
2022 v športu
Nogomet v Katarju